Баланово — село, община Дупниця, Кюстендильська область, Болгарія
 Баланово — присілок, Козловський район, Чувашія, Росія

Див. також 
 Баланове

ru:Баланово